Барселос или Барселош може да се отнася за:

 Барселош (фрегезия), фрегезия на община Барселош, Португалия.
 Барселош, португалски град в окръг Брага.
 Барселос (Амазонас), бразилски град в щата Амазонас.